HMS „Exmouth” – nazwa noszona przez pięć okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od miasta Exmouth:
  – 90-działowy okręt liniowy drugiej rangi (second rate) zwodowany w 1854, w 1877 wypożyczony Metropolitan Asylums Board jako okręt szkolny, złomowany w 1905.
  – pancernik typu Duncan zwodowany w 1901, sprzedany w 1920, złomowany w 1922.
  – okręt szkolny zwodowany w 1905, w latach 1939–1945 wykorzystywany jako okręt-baza, w 1945 przemianowany na HMS „Worcester” i przywrócony do służby szkoleniowej, złomowany w 1978.
  – niszczyciel typu E zwodowany w 1934, zatopiony przez niemiecki okręt podwodny U-22 w 1940.
  – fregata typu Blackwood zwodowana w 1955, złomowana w 1979.

Przypisy 

Exmouth